Azufre, terme espagnol signifiant en français « soufre », peut désigner :
 le Falso Azufre, un volcan d'Argentine et du Chili ;
 le Cordón del Azufre, un volcan d'Argentine et du Chili ;
 l'Azufre, un cratère du Planchón-Peteroa, un volcan d'Argentine et du Chili ;
 le Cerro del Azufre, un volcan du Chili.

Voir aussi